Borin bezeichnet: 
 Borin, ehemals im Kreis Greifenhagen, Dorf in der Woiwodschaft Westpommern in Polen; siehe: Borzym (Dorf)

Borin ist der Familienname folgender Personen: 
 Per Borin (* 1954), schwedischer Dirigent